Сезон 2012/13 стал для «Боруссии» 37-м в чемпионате Германии и 103-м со дня основания клуба. В этом сезоне команда не смогла взять третий чемпионский кубок подряд и пропустила вперед мюнхенскую «Баварию». Началось гегемония мюнхенского клуба в чемпионате Германии.

Еврокубковый сезон стал самым успешным для команды — она смогла дойти до финала международного турнира впервые за 11 лет (тогда «шмели» дошли до финала Кубка УЕФА). Вдобавок к этому, команда смогла дойти до финала Лиги чемпионов впервые с сезона 1996/97. Однако финал этого сезона обернулся для «дортмундцев» поражением от их соперника по чемпионату — мюнхенской «Баварии».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

25.650.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

25.200.000

Зима 

8.500.000

Общие убытки:25.650.000

Общая прибыль:33.700.000

Разница:7.050.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2012/2013